Arason kan avse:

Jón Arason, isländsk biskop
Magnús Arason, isländsk matematiker och geograf

Isländska efternamn
Sonnamn